Furtado:

 Ana Furtado
 André Furtado
 Catarina Furtado
 Celso Furtado
 Francisco José Furtado
 Joaquim Furtado
 Jorge Furtado
 Nelly Furtado
 Salvador Fernandes Furtado
 Tadeu de Almeida Furtado

Ver também 
Furtado de Mendonça

Desambiguação